

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Skąpe – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Chełmża 
 Skąpe – wieś w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, w gminie Skąpe 
 Skąpe – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Skąpe – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Grzegorzew
 Skąpe – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Skąpe – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec

Jeziora 
 Skąpe – jezioro na Pojezierzu Bytowskim w powiecie słupskim
 Skąpe – jezioro na Równinie Charzykowskiej w powiecie chojnickim

Inne 
 Skąpe – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim

Zobacz też 
 Skąpe Chełmżańskie, Skąpe Drugie